Stronghold (computerspelserie), een serie spellen ontwikkeld door Firefly Studios
 Stronghold (computerspel), het eerste spel in de Stronghold-serie
 Stronghold (Californië), plaats in Modoc County in Californië
 Stronghold (film), Amerikaanse film uit 1951
 Stronghold (Magic: The Gathering), een uitbreidingsset voor het ruilkaartspel Magic: The Gathering
 Stronghold (Stargate), televisie-aflevering
 Stronghold (Summoning), album uit 1999 van de Oostenrijkse metalband Summoning